Handfield kan som auktorsförkortning betyda:

 Daniel Handfield
 Louis Handfield

Robotskapade auktorsförkortningar